Corlay bezeichnet:

 die Gemeinde Corlay im französischen Département Côtes-d’Armor
 die Gemeinde Le Haut Corlay im französischen Département Côtes-d’Armor
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Montipouret im französischen Département Indre
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Nanton im französischen Département Saône-et-Loire

 eine Pferderasse, siehe Corlay (Pferd)